

Codici 
 YUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Byron Bay (Nunavut) (Canada)

Altro 
 Mr. Yuk – personaggio pubblicitario